Sepetiba kan syfta på:
 Baía de Sepetiba – en vik i Brasilien
 Praia de Sepetiba – en strand i Brasilien
 Sepetiba (stadsdel) – en stadsdel i västra delen av Rio de Janeiro, Brasilien, se även Stadsdelar i Rio de Janeiro